Пернач — холодное оружие ударно-дробящего действия.
 «Пернач» — одно из названий парусно-моторной яхты, участвовавшей в Октябрьской революции.
 ОЦ-33 «Пернач» — российский автоматический пистолет, разработанный в середине 1990-х годов.